Die Grandval-Bibel oder Moutier-Grandval-Bibel ist eine karolingische Bilderhandschrift, die um 840 im Kloster St. Martin in Tours entstand. Der großformatige Codex im Format 375 x 510 mm beinhaltet eine lateinische Vollbibel und ist mit vier ganzseitigen Miniaturen illuminiert. 

Die Handschrift gehörte im späten 16. Jahrhundert dem Schweizer Kloster Moutier-Grandval und befindet sich seit 1836 in der Londoner British Library (Sign. Add. Ms. 10546).

Literatur 
 Florentine Mütherich, Joachim E. Gaehde: Karolingische Buchmalerei. Prestel, München 1979. ISBN 3-7913-0395-3, S. 72–74.

Weblinks 

Digitalisierte Handschrift auf der Website der British Library (Zugriff: 3. Juni 2018)

Karolingische Buchmalerei
Bilderhandschrift (9. Jahrhundert)
Handschrift der British Library (London)